Яков Семёнович Елпидинский (1858 — после 1918) — писатель, историк, краевед, кандидат богословия.

Биография 
Родился в 1858 г. в семье священника Георгиевской церкви с. Каргиничи Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии.
Фамилия происходит от греческого слова «елпидий» — надежда.

В 1879 г. окончил Олонецкую духовную семинарию.

В 1883 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию по церковно-историческому отделению.

С 24 ноября 1883 г. преподаватель общей и русской истории Олонецкой духовной семинарии, с 1888 г. также преподавал в ней немецкий, а с 1901 г. французский язык.

С 1885 по 1885 г. преподавал общую историю, а с 1885 по 1888 г. русскую историю в Олонецком епархиальном женском училище.

Член Олонецкого епархиального историко-археологического комитета с 1912 г.

Член Олонецкого губернского статистического комитета.

Труды 
 Елпидинский Я. С. Религиозно-нравственное мировоззрение Плутарха Херонейского. СПб., 1893, магистерская диссертация
 Елпидинский Я. С. Библейская история. СПб., 1895.
 Елпидинский Я. С. Кирилл и Мефодий, просветители славян. Петрозаводск, 1885
 Елпидинский Я. С. Общая церковная история, Спб, 1912.
 Елпидинский Я. С. Корелы Олонецкой епархии [Текст] / [Яков Елпидинский]. — Петрозаводск : В Губернской тип., 1898. — 7 с.; 25 см.
 Елпидинский Я. С. Олонецкая епархия, её пределы и население // Олонецкие епархиальные ведомости. 1898. № 1.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3 степени
 Орден Святого Станислава 2 степени Олонецкие епархиальные ведомости. 1899 г № 11
 Орден Святой Анны 3 степени Олонецкие епархиальные ведомости. 1899. № 16
 Серебряная медаль в память царствования императора Александра III

Семья 
 Жена — Елизавета Андреевна Павловская, дочь священника Петербургской Преображенской Фарфоровской церкви. 12 детей.
 Сын — Андрей (1894—1959)

Примечания

Литература 
 
 Русские фольклористы : в 5 т. : биобиблиографический словарь XVIII—XIX вв. / Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом); [под ред. Ивановой Т. Г.]. — Санкт-Петербург, 2016 , 2017. — Библиогр. в конце ст. и в тексте. — ISBN 978-5-86007-836-9

Ссылки 
 Речь о св. Кирилле и Мефодии, произнесенная 6-го апреля в духовной семинарии преподавателем Я. С. Елпидинским // Олонецкие губернские ведомости. 1885. 17 апреля

Выпускники Олонецкой духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Краеведы Карелии
Кандидаты богословия
Преподаватели Олонецкой духовной семинарии